Ел Нуево Триунфо има више значења:

 Ел Нуево Триунфо, Ел Еспадин (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Триунфо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Триунфо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику